Според данни на TurkStat броят на живородените в Турция през 2014 година е 1 337 504, и има 17.3 ‰ коефициент на раждаемост.

Численост 
Численост на живородените в периода 2009 – 2016 година (Данни на TurkStat):

Вилаети 

Численост на живородените през годините, по вилаети (Данни на TurkStat):

Коефициент на раждаемост

Вилаети 

Коефициент на раждаемост през годините, по вилаети, според данни на TurkStat (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Тотален коефициент на плодовитост

Вилаети 

Тотален коефициент на плодовитост по вилаети, според данни на TurkStat през годините:

Източници

Външни препратки 

Население на Турция
Турция